Blood on the Tracks è il ventiquattresimo album in studio del cantautore statunitense Ryan Adams (il ventesimo come solista), pubblicato il 25 dicembre 2022.

Tracce

Collegamenti esterni